Die Snookerweltmeisterschaft 1979 fand vom 16. April bis zum 28. April statt. 

Der Austragungsort war das Crucible Theatre in Sheffield. Das Preisgeld für den Gewinner des Turniers, Terry Griffiths betrug 10.000 Pfund. Das höchste Break des Turniers wurde durch Bill Werbeniuk mit 142 Punkten erreicht. Insgesamt wurde ein Preisgeld von 35.000 Pfund an die Spieler ausgeschüttet.

Preisgeld

Spielplan 

Im Spiel um Platz 3 setzte sich Eddie Charlton gegen John Virgo mit 7:3 durch.

Qualifikation

1. Runde

2. Runde

Century Breaks 

Es wurden 13 Century Breaks von acht verschiedenen Spielern erzielt, was einen neuen Rekord an insgesamt gespielten Centuries bei einer WM bedeutete:

Quellen 
 Chris Downer: Crucible Almanac (2011 edition)., Bournemouth 2011.
 
 

1979
Snookerveranstaltung 1979
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre